Нараевский сельский совет () — входит в состав
Бережанского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Нараев.

Населённые пункты совета 
 
 с. Нараев 
 с. Дулябы 
 с. Шайбовка

Примечания